

Cinema 
Sonny Boy – film del 1929 diretto da Archie Mayo
Sonny Boy – film del 1955 diretto da Susana C. de Guzman
Sonny Boy – film del 2011 diretto da Maria Peters

Musica 
 Sonny Boy – brano musicale di Ray Henderson e Buddy DeSylva del 1941
 Sonny Boy – singolo delle Andrews Sisters del 1941, cover dell'omonimo brano di Ray Henderson e Buddy DeSylva
 Sonny Boy – album di Sonny Rollins del 1961

Televisione 
 Sonny Boy – serie anime del 2021